Cidra puede referirse a:

 la cucurbitácea Cucurbita ficifolia, vegetal también conocido como calabaza de cidra, calabaza confitera, alcayote, alcayota, chilacayotl o cayote;
 el cítrico Citrus medica, vegetal también conocido como cidro, poncil o toronja;
 la cucurbitácea Sechium edule, vegetal conocido entre otros como chayote, papa del aire, chuchu, güisquil, erizo;
 el municipio de Cidra (Puerto Rico), uno de los 78 municipios de dicho país.